Søndergaard, Søndergård, Sondergaard ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Søndergaard (* 1973), dänische Badmintonspieler
 Carsten Søndergaard (* 1952), dänischer Diplomat
 Gale Sondergaard (1899–1985), US-amerikanische Schauspielerin

 Kasper Søndergaard (* 1981), dänischer Handballspieler
 Lars Søndergaard (* 1959), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Morten Søndergaard (* 1964), dänischer Schriftsteller, Redakteur, Übersetzer und Klangkünstler
 Søren Søndergaard (* 1955), dänischer Politiker
 Søren Søndergaard (Boxer) (* 1966), dänischer Boxer
 Thomas Søndergård (* 1969), dänischer Dirigent
 Tom Søndergaard (1944–1997), dänischer Fußballspieler